

Geografia 
 Sant'Eustachio – rione di Roma
 Sant'Eustachio  –  quartiere di Salerno
 Sant'Eustachio  –  frazione di Montoro in provincia di Avellino
 Sant'Eustachio – frazione di Sala Consilina in provincia di Salerno
 Sant'Eustachio  –  frazione di Cattaro

 Sant'Eustacchio  –  quartiere di Brescia

Santi 
 Sant'Eustachio (I secolo – II secolo) – santo e martire a Roma, celebrato il 20 settembre;
 Sant'Eustachio di Napoli –  vescovo, commemorato il 29 marzo;

Altro 
 Sant'Eustachio – dipinto di Lucas Cranach
 Sant'Eustachio – incisione di Albrecht Dürer
 Sant'Eustachio – titolo cardinalizio
 Sant'Eustachio – famiglia nobile romana

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Eustachio